9-й чемпионат Европы по водным видам спорта прошёл с 31 августа по 6 сентября 1958 года в Будапеште (Венгрия). Программа чемпионата включала в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду и водному поло. Всего было разыграно 20 комплектов наград.

Медалисты

Плавание

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Водное поло 
См. Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин 1958

Командный зачёт

Ссылки 
 Итоги чемпионатов Европы по водным видам спорта (мужчины)
 Итоги чемпионатов Европы по водным видам спорта (женщины)
 IX Чемпионат Европы 31 августа — 6 сентября 1958 г., Будапешт (Венгрия)

1958
Чемпионаты Европы в 1958 году
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Спорт в Венгрии в 1958 году
Август 1958 года
Сентябрь 1958 года
Чемпионаты Европы в Венгрии